Ванкливея () — род вымерших бронированных пресмыкающихся, обитавших в позднем триасе на территории современных США. Типовой и единственный вид — Vancleavea campi.

История открытия 
Окаменелые остатки были обнаружены в 1968 году на территории национального парка «Окаменевший лес» и описаны в 1995 году Робертом Лонгом и Филиппом Марри по голотипу PEFO 2427. Родовое название дано в честь первооткрывателя окаменелостей Филиппа Ван Клева (Phillip Van Cleave), а видовое — в честь покойного профессора Чарльза Кампа (Charles Camp). Во время переоценки рода в 2009 году  (Sterling Nesbitt) и коллеги описали два дополнительных образца: GR 138 и 139. GR 138 особенно примечателен, так как представляет собой практически полный сочленённый скелет с большим количеством остеодерм, расположенных в прижизненных положениях. Образец был найден на «», расположенном в северной части штата Нью-Мексико и отпрепарирован в Музее палеонтологии Рут-Холла () в Абикиу перед официальным описанием. Остатки ванкливей достаточно часто встречаются в формации Чинли (Chinle Formation), однако они весьма фрагментарны и неполны.

Описание 

Длина животного оценивается в 1,2 метра. Остеодермы покрывают всё тело, конечности укорочены, череп сильно окостеневший. Надвисочное отверстие отсутствует, что может быть дополнительным вторично приобретённым признаком, а не плезиоморфией. Ноздри обращены вверх, а в челюстях находятся клыкообразные зубы. В центральной части остеодерм расположен ярко выраженный киль, а в передней части находится выступ. Подвздошная кость напоминают подвздошные кости неродственных Drepanosauridae. Уникальная анатомия ванкливеи сильно отличает вид от базальных архозавров.

Систематика 
До того, как род был официально описан, предполагался дополнительный экземпляр, состоящий из частичного черепа, обнаруженного Чарльзом Льюисом Кэмпом (Charles Lewis Camp) в 1923 году, принадлежавшего представителю семейства Proterochampsidae. Впоследствии данный образец был описан в качестве нового рода и вида — Acallosuchus rectori. Первоначально ванкливея была отнесена к кладе Neodiapsida incertae sedis вместе с A. rectori.

Филогенетический анализ, проведённый в 2008 году показал, что ванкливея, вероятно, является базальным архозавроморфом, более развитым, чем Erythrosuchus, Proterosuchus и, возможно, даже Euparkeria. В новом исследовании 2009 года род оказался более тесно связан с архозаврами, чем Erythrosuchus и Proterosuchus, а также оказался вне кроны группы, а Euparkeria осталась ближайшим сестринским таксоном к группе Archosauria.

На сегодняшний день род размещён внутри семейства Doswelliidae.

До сих пор неизвестно, принадлежат ли все образцы к одному роду, или же образуют кладу из нескольких близкородственных таксонов, обитавших на территории Северной Америки во времена верхнего триаса, так как большинство окаменелостей имеют крайне низкую степень сохранности. Различия в форме остеодерм и головки плечевой кости могут указывать на существование различных видов или родов, однако фрагментарный характер остатков не позволяет выделить какие-либо аутапоморфии.

Филогения 
Филогенетическая позиция Vancleavea по работе Parker & Barton 2008 года:

Палеобиологии 
Ванкливея обладала рядом особенностей, указывающих на полуводный образ жизни. К ним относятся укороченный конечности, вытянутое тело и хвост с плавником. Плавник уникален тем, что образован остеодермами, а не остистыми отростками позвонков.

Примечания

Литература 
 William G. Parker & Bronson J. Barton. New information on the Upper Triassic Arrchosauriform Vancleavea campi dased on new material from the Chinle Formation of Arizona  // Palaeontologia Electronica. — 2008. — Vol. 11, Iss. 3, 14A. — 20 p.

Ссылки 
 Chinleana: New Vancleavea Material.
 Chinleana: The Osteology and Relationships of Vancleavea campi (Reptilia: Archosauriformes) .

†
†
Вымершие пресмыкающиеся
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1995 году
Ван Клев, Филипп
Фоссилии из триасовых отложений США